El término Revista Atenea puede referirse a:

Atenea, revista científica chilena publicada por la Universidad de Concepción;
Atenea, revista de seguridad y defensa española publicada por el Grupo Atenea.